Paradrina segetum är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Johann Christoph Esper. Paradrina segetum ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
segetum